In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Oldenburg (Oldb) aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben.

In der ersten Liste werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die häufig im Stadtparlament vertreten waren. Die anderen Ergebnisse kleiner Parteien liegen nicht vor.

In der zweiten Liste werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 ALFA: Allianz für Fortschritt und Aufbruch → LKR
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1996: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 1996 und 2001: PDS
 2006: Linke/PDS
 LKR: Liberal-Konservative Reformer
 2016: ALFA
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt Deutschland

Wählergruppen 

 BFO: Bürger für Oldenburg → FW
 FW: Freie Wähler
 bis 2006: BFO
 2016: FW/BFO
 WFO: Wählergemeinschaft für Oldenburg

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Wahlergebnisse von 1946 bis 1986 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Wahlergebnisse ab 1991 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Weblinks 

 Ergebnisse der Kommunalwahlen seit 1946 (PDF-Datei; 16 kB)
 Wahlergebnis 2011 (PDF-Datei; 1,30 MB)
 Wahlergebnis 2016 (PDF-Datei; 9,8 kB)
 Wahlergebnis 2021

Oldenburg
Kommunalwahlen